Кабассе́т () — металлическое наголовье (шлем) с круглой высокой тульёй и небольшими полями.

Иногда вверху тульи находился стержень для прикрепления султана. Кабассет впервые появился в XV веке во Франции, где сначала использовался только конными воинами, и лишь позже стал обычным наголовьем пехотинцев. Он носился пикинёрами ещё в XVII веке, получив название «головного горшка» (). Итальянские кабассеты часто отличались великолепной чеканкой и черневой работой.

Литература 
 
 Бехайм Вендален. Энциклопедия оружия / Пер. с нем. А. А. Девель и др. Под ред. А. Н. Кирпичникова. — СПб.: Оркестр, 1995. — 576 с.: ил. — ISBN 5-87685-029-X.
 Винклер П. П. фон Энциклопедия оружия с древнейших времен до начала XIX века. — СПб.: Ленинградское изд-во, 2009. — 432 с.: ил. — ISBN 978-5-9942-0420-7.
 Ефимов С. В., Рымша С. С. Оружие Западной Европы XV-XVII вв.  — Том 1. Доспехи, клинковое оружие, оружие на древках. — СПб.: Атлант, 2009. — 400 с.: ил. — Серия «Оружейная академия». — ISBN 978-5-98655-022-0.
 Окшотт Эварт. Рыцарь и его доспехи. Латное облачение и вооружение / Пер. с англ. А. Н. Анваера. —  М.: ЗАО «Центрполиграф», 2007. — 192 с.: ил. — ISBN 978-5-9524-2636-8.
 Функен Л., Функен Ф. Средние века. Эпоха ренессанса: Пехота — Кавалерия — Артиллерия / Пер. с франц. М. Б. Ивановой. — М.: ООО «АСТ»; Астрель, 2004. — 146 с.: ил. — Серия «Энциклопедия вооружения и военного костюма». — ISBN 5-17-014796-1.

Шлем (доспехи)